Тепелена () — один из 36 округов Албании.

Округ занимает территорию 817 км² и относится к области Гирокастра. Административный центр — город Тепелена.

В XIX веке эти места посетил лорд Байрон. Местные красоты, а также преданность и свирепость албанских воинов произвели на него такое впечатление, что он написал поэму с названием «Мать Албания»:

«За  зашло светило дня,
Лаос несется с бешеным напором,
Ложится тьма, последний луч тесня,
И, берегом сходя по крутогорам,
Чайльд видит вдруг: подобно метеорам,
Сверкают минареты за стеной.
То Тепелена, людная, как форум,
И говор, шум прислуги крепостной,
И звон оружия доносит бриз ночной…» 

По сегодняшним албанским данным три четверти населения округа — бекташи, половина из остальной четверти — православные.
Но по данным 1913 г. коренное греческое население составляло 45 % от общего числа жителей.

Географическое положение 
Округ находится в центральной, холмистой части Южной Албании.
Территория округа занимает часть долины реки Вьоса и несколько долин между гор и холмов между Гирокастрой, Баллшем и Бератом. На западной и восточной границе округа лежат величественные горы, среди которых Maja e Kendrevicës (2122м) к западу от Тепелены.

На востоке горную цепь Грибских гор разрывает река Вьоса, протекая по ущелью Gryka e Këlcyrës и сливаясь с Дрином немного южнее Тепелены. По мере приближения к северо-западу, к Адриатическому морю, долина Вьосы становится все шире, а окружающая местность все менее гористой.

На юго-западе находится плоскогорье Курвелеш. Окружающая местность сложена карстовыми породами, образовавшими многочисленные причудливые ущелья и пещеры. Постепенно здесь развивается экотуризм.

Транспорт 
Кроме долины Вьосы и дороги из Фиери в Центральной Албании, ведущей через Баллш и холмы в Тепелену, большинство районов округа труднодоступны. Дорога Фиери-Тепелена является также важнейшим транспортным путём в Южную Албанию и далее в Грецию. В настоящее время строится автобан из Фиери в Тепелену по долине Вьосы.

Экономика и промышленность 
В Тепелене производится бутилированная вода.

Основной центр угледобывающей промышленности в округе: город Мемалияй к северу от Тепелены.

Административное деление 
Округ территориально разделен на два города: Мемалияй и Тепелена и 7 общин: Buz, Krahës, Курвелеш, Lopes, Luftinjë, Qendër, Qesarat.

Факты 
Осенью 1948 года в нескольких деревнях Тепелены произошло Восстание Жапокики против режима Энвера Ходжи.

Примечания

Ссылки 
 Албания — Греция на one-time bike. Рассказ по дням.
 Фотографии Тепелены

Округа Албании